Honda CBR 600 RR — спортбайк компании Honda, количество цилиндров - 4, объём двигателя - 599 кубических сантиметров, 6 передач. Производился с 2003 до сегодняшнего времени. В зависимости от года выпуска незначительно менялось количество лошадиных сил, сейчас их 120. Максимальная скорость — 254 км/ч. Этот мотоцикл семь раз подряд завоевывал чемпионство в классе Supersport, более того, в сезоне 2008 года занял все три позиции на пьедестале. В 2013 году вышло новое поколение этого байка.

История модельного ряда

Ссылки 
 2014 Honda CBR600RR Официальный сайт
 Официальный пресс-релиз CBR600RR 
 Honda CBR600RR

CBR600RR